Чикин — фамилия. Известные носители:
 
 Чикин, Алексей Яковлевич (1906—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза (1944).
 Чикин, Аркадий Михайлович (1955—2019) — крымский (российский) писатель и журналист, военный лётчик-инженер.
 Чикин, Валентин Васильевич (род. 1932) — советский и российский журналист, политик.
 Чикин, Константин Иванович (1927—1994) — советский художник-мультипликатор, режиссёр мультипликационных фильмов.
 Чикин, Семён Яковлевич (1916—?) — советский хозяйственный деятель.

 Чикина, Ольга Сергеевна (род. 1969) — российский автор и исполнитель песен, художник.